

Prénom 
 Isidro (1936-2013), de son nom complet Isidro Sánchez García-Figueras, footballeur espagnol.
 Isidro (1954-), de son nom complet Isidro Díaz González, footballeur espagnol.
 Isidro Lángara, footballeur espagnol.
 Isidro Nozal, coureur cycliste espagnol né le  à Barakaldo.
 José Isidro Yañez, homme politique mexicain.
 Isidro del Prado, athlète philippin.
 Isidro Montoya, athlète colombien.
 Isidro Juárez, coureur cycliste espagnol,
 Isidro Flotats, footballeur espagnol.
 Isidro Gomá y Tomás, cardinal espagnol.
 Isidro Alaix, militaire et homme politique espagnol.
 Isidro Clot, collectionneur et marchand d'art.

Voir aussi 
 
 
 Isadora

Homonymie
Homonymie de patronyme